U18-Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2008 spelades i Kazan i Ryssland. Turneringen spelades mellan 13 och 24 april 2008. Anläggningar som utnyttjades var TatNeft Arena och Arena Kazan i Kazan.

VM resultat

Inledningsomgång

Grupp A

Resultat

Grupp B

Resultat

Nedflyttningsomgång

Resultat
OBS: Följande resultat följer med från den inledande omgången:
14 april 2008:  5-2 
16 april 2008:  4-2

Finalomgång

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om femte plats

Bronsmatch

Finalmatch

Slutresultat

 och  flyttas ned till Division I inför U18-VM i ishockey 2009.

Skytteliga

Målvaktsliga
(Minimum 60 minuter spelade)

Turneringsutnämningar

All-Star team
Målvakt:  Jake Allen
Backar:  Victor Hedman,  Viacheslav Voinov
Forwards:  Nikita Filatov,  Kirill Petrov,  Mattias Tedenby

Bästa spelare
Bäste målvakt:  Jake Allen
Bäste back:  Erik Karlsson
Bäste forward:  Kirill Petrov

Mest värdefulle spelare (MVP)
 Jake Allen

Division I

Grupp A
Följande lag spelade i Division I Grupp A som gick av stapeln i Toruń i Polen mellan 2 april och 8 april 2008.

 flyttas upp till U18-VM och  flyttas ned till Division II inför U18-VM i ishockey 2009.

Resultat

Grupp B
Följande lag spelade i Division I Grupp B som gick av stapeln i Riga i Lettland mellan 2 april och 8 april 2008.

 flyttas upp till U18-VM och  flyttas ned till Division II inför U18-VM i ishockey 2009.

Resultat

Division II

Grupp A
Följande lag spelade i Division II Grupp A som gick av stapeln i Meribel och Courchevel, Frankrike mellan 30 mars och 5 april 2008.

 flyttas upp till Division I och  flyttas ned till Division III inför U18-VM i ishockey 2009

Grupp B
Följande lag spelade i Division II Grupp B som gick av stapeln i Tallinn i Estland mellan 23 mars och 29 mars 2008.

 flyttas upp till Division I och  flyttas ned till Division III inför U18-VM i ishockey 2009

Officiella turneringsresultat

Division III

Grupp A
Följande lag spelade i Division III Grupp A som gick av stapeln i Mexico City, Mexiko i San Jeronimo Arena mellan 2 mars och 9 mars 2008.

 

 flyttas upp till Division II inför U18-VM i ishockey 2009

Grupp B
Följande lag spelade i Division III Grupp B som gick av stapeln i Izmit, Turkiet i K.B.B. Ice Arena mellan 3 mars och 8 mars 2008.

 flyttas upp till Division II inför U18-VM i ishockey 2009

Källor

Externa länkar
IIHF

2008 i Estland
2008 i Frankrike
2008 i Lettland
2008 i Mexiko
2008 i Polen
2008 i Ryssland
2008 i Turkiet
Internationella ishockeytävlingar i Estland
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Lettland
Internationella ishockeytävlingar i Mexiko
Internationella ishockeytävlingar i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Ryssland
Internationella ishockeytävlingar i Turkiet
Ishockeysäsongen 2007/2008
Sport i Kazan
Sportevenemang i Mexico City
Sportevenemang i Riga
Sportevenemang i Tallinn
2008
Riga under 2000-talet
Tallinn under 2000-talet
Mexico City under 2000-talet